

Toponyme

Nabari est une ville de la Préfecture de Mie.

Nabari est un village d'un atoll des îles de la Ligne, au nord ouest de l'île de Noël.

Œuvres 
Nabari est un manga de Yuhki Katamani.